

Patronymie 
 Gerhard Feyerabend (1898-1965) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Grazzia Borrini-Feyerabend est une spécialiste de l'aide au développement, titulaire d'une chaire à l'UICN.
 Paul Feyerabend (1924–1994) est un philosophe des sciences d'origine autrichienne, naturalisé américain.
 Sigmund Feyerabend (1528-1590), graveur, libraire et éditeur allemand.

Autres 
 Feyerabend, éditeur allemand du .

Homonymie de patronyme